De Deense voetbalbeker 1992–93 (Deens: DBUs Landspokalturnering) was de 39ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie, om sponsorredenen dit seizoen Giro Cup geheten, begon in juli 1992 en eindigde op 20 mei 1993 met de finale in het Parken Stadion (9.023 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen onder leiding van scheidsrechter Finn Lambek. Odense BK won de beker voor de derde keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 2-0 te winnen van Aalborg BK.

Schema

Zie ook
Superligaen 1992/93

Bekervoetbal 1992/93
1993